Куарта Манзана има више значења:

 Куарта Манзана, Ла Лома Дозијаи (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куарта Манзана (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Куарта Манзана (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Куарта Манзана (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику